Världscupen i freestyle 2010/2011 var en internationell tävling som anordnades av FIS.
Världscupen inleddes den 11 december 2010 i Ruka, Finland och avslutades den 20 mars 2011 i Voss, Norge och La Plagne, Frankrike.

Tävlingsprogram

Referenser
 FIS freestyle webbplats.

2010/2011
Freestyle